Вулиця Анатолія Лупиноса — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Анатолія Лупиноса — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Анатолія Лупиноса — вулиця в місті Черкаси.

Вулиці, названі на честь людей